Le tournoi du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 500 Series, se dispute du 22 au .

Faits marquants 

 On note les forfaits du Canadien Milos Raonic et du Sud-Africain Kevin Anderson. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Rajeev Ram et Dudi Sela.
 Dominic Thiem remporte le  de sa carrière sur le circuit ATP, le premier dans la catégorie ATP 500, en battant en finale Bernard Tomic 7-6, 4-6, 6-3. Il s'agit de son deuxième titre de la saison après son sacre à Buenos Aires deux semaines auparavant.
 En double, Treat Huey et Max Mirnyi remportent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Philipp Petzschner et Alexander Peya 7-6, 6-3. Il s'agit du  pour le Philippin et du  pour le Biélorusse.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2016) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Acapulco
Sport au Mexique en 2016
Tennis en février 2016